Antunes, kan syfta på,

Andrade Antunes Anderson, brasiliansk fotbollsspelare.
António Lobo Antunes, portugisisk författare.
Arnaldo Antunes, brasiliansk musiker.
Arthur Antunes Coimbra, brasiliansk fotbollsspelare och tränare, känd som Zico.
Ernesto Melo Antunes, portugisisk politiker.
João do Canto e Castro Silva Antunes Júnior, portugisisk officer och president.
Macaris Antunes Do Livramento, brasiliansk boxare.
Miguel Telles Antunes, portugisisk paleontolog.
Jackson Antunes, brasiliansk skådespelare. 
Paulo C.A. Antunes, auktor.
Talita Antunes, brasiliansk beachvolleybollspelare. 
Vitorino Antunes, portugisisk fotbollsspelare.

Portugisiska efternamn